Цагаанхайрхан () — название двух монгольских сомонов:

 Цагаанхайрхан (Завхан) — сомон аймака Завхан
 Цагаанхайрхан (Увс) — сомон аймака Увс